Името Поликлет може да се отнася за:

 Поликлет Стари – древногръцки скулптор
 Поликлет Млади – древногръцки архитект и скулптор, син на Поликлет Стари